Młynik – szczyt w Karkonoszach

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 6 podstawowych 
 Młynik – przysiółek wsi Piotrowice w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Przemków
 Młynik – część wsi Rogowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rogowo
 Młynik – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Ryńsk
 Młynik – część wsi Boża Wola  w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Baruchowo
 Młynik – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Śniadowo 
 Młynik – część wsi Srebrowo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Młynik – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Pelplin
 Młynik – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Młynik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka 
 Młynik – część wsi Masanów w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Młynik – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sośnie

Inne 
 Młynik - potok w Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie lubańskin, prawy dopływ Bruśnika